Насьональ 1974 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Зона C

Зона D

Финальная фаза

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1974 на rsssf.com

1974
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1974 году